Wiśnia – roślina.
 Wiśnia (raper) – polski wykonawca hip hopowy, raper i muzyk.
 Wiśnia (komiks internetowy) – (znany też pod nazwą Kokoart) polski komiks internetowy.